

Федоровський сільський округ — адміністративна одиниця, Теренкольський район, Павлодарська область
 Федоровський сільський округ — адміністративна одиниця, Узункольський район, Костанайська область
 Федоровський сільський округ — адміністративна одиниця, Федоровський район, Костанайська область